Nusaybin (district), een district in de Turkse provincie Mardin
 Nusaybin (stad), de hoofdplaats van dit district